Сан Бонифасио има више значења:

 Сан Бонифасио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Бонифасио, Ел Насимијенто (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику